

Костша — село в гміні Стшеґом Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Костша — село в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства